Segunda División – campionato di calcio a 5 della Spagna
Segunda División – campionato di calcio della Cile
Segunda División – campionato di calcio della Costa Rica
Segunda División – campionato di calcio del Nicaragua
Segunda División – campionato di calcio del Perù
Segunda División – campionato di calcio della Spagna
Segunda División – campionato di calcio dell'Uruguay
Segunda División – campionato di calcio del Venezuela